DreamWorks Animation LLC (также известная как просто DreamWorks) — американская киностудия, занимающаяся производством полнометражных и короткометражных анимационных фильмов. В общей сложности компания выпустила 45 полнометражных мультфильмов, среди которых культовые франшизы «Шрек», «Мадагаскар», «Кунг-фу панда» и «Как приручить дракона». С 2013 года подписано соглашение об эксклюзивной дистрибуции с кинокомпанией 20th Century Fox, сделка истекла в 2017 году.

С 2004 года студия выпускает только мультфильмы, выполненные с помощью компьютерной анимации.
С 2010 года студия выпускает всю свою продукцию в формате 3D.

История

1994—2004 
12 октября 1994 года три видные фигуры в области развлечений — режиссёр и продюсер Стивен Спилберг, музыкальный исполнительный продюсер Дэвид Гиффен и бывший исполнительный директор Disney Джеффри Катценберг — основали DreamWorks SKG.

Анимационное подразделение новой кинокомпании приняло в свои ряды множество художников из собственной студии Стивена Спилберга Amblimation. Первые из них присоединились в 1995, когда вышел последний фильм студии «Балто». Остальные присоединились в 1997, когда студия закрылась.

Самые первые мультфильмы студии, «Принц Египта» (1998), «Дорога на Эльдорадо» (2000), «Спирит: Душа прерий» (2002) и «Синдбад: Легенда семи морей» (2003) были выполнены с помощью рисованной анимации. Отличительными чертами этих фильмов, в отличие от следующих, выпущенных студией, являются выдвижение на первый план сюжетной составляющей, бо́льшая степень драматичности. Эти мультфильмы, наполненные большей философичностью, сами работники студии называют «традиционными».

2004—2016 
В 2004 году анимационное подразделение Dreamworks SKG было выделено в самостоятельную компанию — Dreamworks Animation SKG.

После 2004 года, с выходом «Шрека» компания резко изменила первоначальный курс: мультфильмы стали выполнять с помощью компьютерной графики, их наполнили юмор, сатира и пародии, а целью фильмов стало прежде всего развлечение зрителей. В январе 2015 студия DreamWorks Animation объявила о сокращении количества релизов до двух анимационных проектов в год и об увольнении 500 сотрудников. 27 апреля 2016 года The Wall Street Journal сообщил, что Comcast планирует купить студию DWA за $3 млрд. На следующий день Джеффри Катценберг заявил, что покинет компанию, если Comcast купит DreamWorks Animation.

Компания никогда не имела своего дистрибуционного подразделения, работая по временным сделкам с крупными голливудскими студиями: сначала дистрибуцией её мультфильмов занималась Universal, затем Paramount, с 2013 года – 20th Century Fox. Контракт с последней продолжался до конца 2017 года.

Продажа кинокомпании Universal

2016 — н. в. 
28 апреля 2016 года было объявлено, что NBCUniversal, подразделение Comcast, приобретает студию DreamWorks за $3,8 млрд. 22 августа 2016 года, по завершении сделки с Comcast, компания DWA стала частью студии Universal Pictures. Таким образом, дистрибуцией мультфильмов DreamWorks Animation снова занялся Universal. Кроме того, основатель DWA Джеффри Катценберг перешёл в новую компанию под названием DreamWorks New Media, где занялся развитием медиапроектов AwesomenessTV и Nova. Джеффри также остался консультантом в NBCUniversal.

Фильмография

Полнометражные мультфильмы 
Вышедшие мультфильмы

Предстоящие мультфильмы

Мультфильмы в разработке

Короткометражные мультфильмы

«Специальные» телевизионные выпуски

Мультсериалы

См. также 
 DreamWorks Pictures
 Aardman Animations

Примечания

Ссылки 

 
 

Стивен Спилберг
Кинокомпании США
Мультипликационные студии США